Статистика Фе́рми — Дира́ка  — квантовая статистика, применяемая к системам тождественных фермионов (частиц с полуцелым спином, подчиняющихся принципу Паули:  одно квантовое состояние не может быть занято  более чем одной частицей). Определяет вероятность, с которой данный энергетический уровень системы, находящейся в термодинамическом равновесии, оказывается занятым фермионом. 

В статистике Ферми — Дирака среднее число частиц  с энергией  есть
 ,
где  — кратность вырождения (число состояний частицы с энергией ),  — химический потенциал (при нуле температуры  равен энергии Ферми ),  — постоянная Больцмана,  — абсолютная температура.

В идеальном ферми-газе при низких температурах . В этом случае, если , функция числа (доли) заполнения уровней частицами называется функцией Ферми:
 

Указанная статистика предложена в 1926 году итальянским физиком Энрико Ферми и одновременно английским физиком Полем Дираком, который выяснил её квантово-механический смысл. В 1927 статистика была применена Арнольдом Зоммерфельдом к электронам в металле.

Свойства статистики Ферми — Дирака 

Функция Ферми — Дирака обладает следующими свойствами:
 безразмерна;
 принимает вещественные значения в диапазоне от 0 до 1;
 убывает с энергией, резко спадая вблизи энергии, равной химическому потенциалу;
 при абсолютном нуле имеет вид ступеньки со скачком от 1 до 0 при , а при подъёме температуры скачок заменяется всё более плавным спадом;
 при  всегда  независимо от температуры.

Математический и физический смысл 
Функцией Ферми — Дирака  задаются числа заполнения () квантовых состояний. Хотя она нередко называется «распределением», с точки зрения аппарата теории вероятностей она не является ни функцией распределения, ни плотностью распределения. В отношении этой функции, скажем, не может ставиться вопрос о нормировке. 

Давая информацию о проценте заполненности состояний, функция  ничего не говорит о наличии этих состояний. Для систем с дискретными энергиями набор их возможных значений задаётся перечнем ,  и т.д., а для систем с непрерывным спектром энергий состояния характеризуются «плотностью состояний»  (Дж-1 или Дж-1м-3). Функция 
 
является плотностью распределения (Дж-1) частиц по энергии и нормирована. Для краткости, аргумент  опущен. В наиболее традиционных случаях .

Классический (максвелловский) предел  
При высоких температурах и/или низких концентрациях частиц статистика Ферми — Дирака (равно как и статистика Бозе — Эйнштейна) переходят в статистику Максвелла — Больцмана. А именно, в таких условиях
 . 
После подстановки плотности состояний  и интегрирования по  от 0 до  выражение для  примет вид
 .
Это и есть плотность распределения Максвелла (по энергиям).

Распределением Максвелла (особенно хорошо работающим применительно к газам) описываются классические «различимые» частицы. Другими словами, конфигурации «частица  в состоянии 1 и частица  в состоянии 2» и «частица  в состоянии 1 и частица  в состоянии 2» считаются разными.

Применение статистики Ферми — Дирака

Характеристика сферы применения 
Статистики Ферми — Дирака, а также Бозе — Эйнштейна применяются в тех случаях, когда необходимо учитывать квантовые эффекты и «неразличимость» частиц. В парадигме различимости оказалось, что распределение частиц по энергетическим состояниям приводит к нефизическим результатам для энтропии, что известно как парадокс Гиббса. Эта проблема исчезла, когда стал ясен тот факт, что все частицы неразличимы. 

Статистика Ферми — Дирака относится к фермионам (частицы, на которые действует принцип Паули), а статистика Бозе — Эйнштейна — к бозонам. Квантовые эффекты проявляются тогда, когда концентрация частиц  (где  — число частиц,  — объём,  — квантовая концентрация). Квантовой называется концентрация, при которой расстояние между частицами соразмерно с длиной волны де Бройля, то есть волновые функции частиц соприкасаются, но не перекрываются. Квантовая концентрация зависит от температуры.

Конкретные примеры 
Статистика Ферми — Дирака часто используется для описания поведения ансамбля электронов в твёрдых телах; на ней базируются многие положения теории полупроводников и электроники в целом. Например, концентрация электронов (дырок) в зоне проводимости (валентной зоне) полупроводника в равновесии рассчитывается как
 ,
где  () — энергия дна зоны проводимости (потолка валентной зоны). Формула для туннельного тока между двумя областями, разделёнными квантовым потенциальным барьером, имеет общий вид
 ,
где  — коэффициент прозрачности барьера, а ,  — функции Ферми — Дирака в областях слева и справа от барьера.

Вывод распределения Ферми — Дирака 

Рассмотрим состояние частицы в системе, состоящей из множества частиц. Пусть энергия такой частицы равна . Например, если наша система — это некий квантовый газ в «ящике», то подобное состояние может описываться частной волновой функцией. Известно, что для большого канонического ансамбля, функция распределения имеет вид
 
где  — энергия состояния ,  — число частиц, находящихся в состоянии ,  — химический потенциал,  — индекс, пробегающий все возможные микросостояния системы.

В данном контексте система имеет фиксированные состояния. Если какое либо состояние занято  частицами, то энергия системы — . Если состояние свободно, энергия имеет значение 0. Будем рассматривать равновесные одночастичные состояния как резервуар. После того, как система и резервуар займут одно и то же физическое пространство, начинает происходить обмен частицами между двумя состояниями (фактически, это явление мы и исследуем). Отсюда становится ясно, почему используется описанная выше функция распределения, которая, через химический потенциал, учитывает поток частиц между системой и резервуаром.

Для фермионов, каждое состояние может быть либо занято одной частицей, либо свободно. Поэтому, наша система имеет два множества: занятых (разумеется, одной частицей) и незанятых состояний, обозначающихся  и  соответственно. Видно, что , , и , . Поэтому функция распределения принимает вид:
 
Для большого канонического ансамбля, вероятность того, что система находится в микросостоянии  вычисляется по формуле
 
Наличие состояния, занятого частицей, означает, что система находится в микросостоянии , вероятность которого
 

 называется распределением Ферми — Дирака. Для фиксированной температуры ,  есть вероятность того, что состояние с энергией  будет занято фермионом. 

Учтём, что энергетический уровень  имеет вырождение . Теперь можно произвести простую модификацию:
 

Здесь  — ожидаемая доля частиц во всех состояниях с энергией .

Уточнение влияния температуры 
Для систем, имеющих температуру  ниже температуры Ферми , а иногда (не вполне правомерно) и для более высоких температур используется аппроксимация . Но в общем случае химический потенциал зависит от температуры — и в ряде задач эту зависимость целесообразно учитывать. Функция  представляется с любой точностью степенным рядом по чётным степеням отношения :
 .

См. также 

 Закон Видемана — Франца
 Интеграл Ферми-Дирака
 Распределение Бозе — Эйнштейна
 Распределение Максвелла
 Статистика Бозе — Эйнштейна
 Распределение Ферми — Дирака

 

Статистическая физика
Квантовая теория поля
Физика твёрдого тела
Ферми — Дирака
Объекты, названные в честь Энрико Ферми
Объекты, названные в честь Поля Дирака